Srbija je kot samostojna država na Pesmi Evrovizije prvič nastopila leta 2007 ter zmagala. Osamosvojila se je 21. maja 2006 z razpadom Srbije in Črne gore.Pred tem je nastopala na evrovizijskem izboru v okviru Jugoslavije (1961-1991), Zvezne republike Jugoslavije (1992) ter Srbije in Črne gore (2004-2005). Leta 2004 je srbski pevec Željko Joksimović zasedel 2. mesto. Leta 2006 se Srbija in Črna gora nista mogli zediniti o predstavniku in zato nista nastopili na izboru. Predstavnika izbira srbska nacionalna televizija RTS v televizijskem šovu, imenovanem Beovizija. Prva srbska predstavnica na Evroviziji je bila pevka Marija Šerifović, ki je s svojo balado Molitva zmagala leta 2007.

Leta 2020 je bila Pesem Evrovizije odpovedana.

Srbski predstavniki 

Države udeleženke Pesmi Evrovizije
Srbska glasba